Мучил има више значења:

 Мучил (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мучил (Уку), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику